La Goleta kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Goleta, Delstaten Mexiko, ort, Soyaniquilpan de Juárez, 
 La Goleta, Durango, ort, Lerdo, 

Robotskapade Mexikoförgreningar